Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej (2000–2009) – oficjalne mecze reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn.

2000

Mecze

Kadra

2001

Mecze

Kadra

2002

Mecze

Kadra

2003

Mecze

Kadra

2004

Mecze

Kadra

2005

Mecze

Kadra

2006

Mecze

Kadra

2007

Mecze

Kadra

2008

Mecze

Kadra

2009

Mecze

Kadra

Bibliografia 
 

Listy meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn